Karel Žlábek ist der Name folgender Personen:

* Karel Žlábek (Ökonom) (1900–1984), tschechoslowakischer Ökonom
 Karel Žlábek (Anthropologe) (1902–1983), tschechoslowakischer Mediziner und Anthropologe